Перехре́ст — українське прізвище.

Відомі носії 

 Перехрест Олександр Григорович — історик, викладач Черкаського університету, деякий час обіймав посаду декана історико-юридичного факультету.
 Перехрест Олександр Миколайович — інженер, винахідник, співавтор ряду патентів насосної техніки.
 Перехрест Ольга Олександрівна (1992) — українська поетка та журналістка.
 Перехрест Степан Макарович — вчений-гідролог, очільник відділу водного балансу і водних меліорацій сектору географії АН УРСР, автор багатьох наукових публікацій.

Примітки 

Українські прізвища